Bøvling kan henvise til flere emner:
 Bøvling Sogn - et sogn i Lemvig Kommune
 Bøvling Kirke - kirken i Bøvling Sogn
 Bøvling Slot - tidligere navn på herregården Rysensten
 Bøvlingbjerg - hovedbebyggelsen i Bøvling Sogn

Se også
 Bøvling Amt - et amt i Vestjylland 1662-1793
 Bøvling Fjord - den nordlige del af Nissum Fjord
 Bøvling Klit - en landtange mellem Bøvling Fjord og Nordsøen